Matteo Arnaldi era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare al torneo.

In finale Matteo Gigante ha sconfitto Stefano Travaglia con il punteggio di 6–3, 6–2.

Teste di serie 

  Francesco Passaro (secondo turno)
  Alexander Shevchenko (primo turno)
  Filip Misolic (primo turno, ritirato)
  Raul Brancaccio (secondo turno)

  Ryan Peniston (semifinale)
  Oleksii Krutykh (primo turno) 
  Carlos Taberner (primo turno, ritirato) 
  Francesco Maestrelli (quarti di finale)

Qualificati 

  Giovanni Fonio (quarti di finale)
  Abedallah Shelbayh (secondo turno)
  Bu Yunchaokete (secondo turno)

  Salvatore Caruso (primo turno) 
  Christian Harrison (primo turno) 
  Shintaro Mochizuki (primo turno)

Lucky loser 

  Matteo Gigante (campione)
  Oscar José Gutierrez (secondo turno)

  Gian Marco Moroni (primo turno)

Wildcard 

  Pablo Llamas Ruiz (quarti di finale)
  Daniel Rincón (primo turno)

  Stefano Travaglia (finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Tenerife Challenger III 2023